Caminho de Ferro de Luanda — linha ferroviária em Angola
 Caminho de Ferro de Luanda (empresa) — empresa que explora essa linha
 Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois — empresa no Luxemburgo
 Canadian Football League —  liga profissional de futebol canadense no Canadá